Клири () или О’Клири — фамилия ирландо-шотландского происхождения (см. также Макклири), означает буквально «потомок священника».

Известные носители:
 Клири, Беверли (1916—2021) — американская детская писательница.
 Клири, Габриэл (род. 1945) — волонтёр Ирландской республиканской армии («временного» крыла), старший инженер и директор инженерного отдела при Главной штаб-квартире ИРА.
 Клири, Даниэль (род. 1978) — канадский хоккеист.
 Клири, Мишель (род. 1974) — австралийская баскетболистка.
 Клири, Роберт (1936—2015) — американский хоккеист, нападающий, чемпион Олимпийских игр в Скво-Вэлли.

См. также 
 Клир
 Клир-Лейк